Fandom (subcultuur)
FANDOM, voorheen wikia, een website
Fandom (muziekalbum), een muziekalbum van de Amerikaanse band Waterparks